Lågberget kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lågberget (ö), Österbotten, Sydösterbotten,

Svalbard och Jan Mayen 

 Lågberget (nunatak), Svalbard, Spitsbergen, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar